Джон Фергюсон Кокс (Джей) Мор (; род. 23 августа 1970 года, Верона, Нью-Джерси, США) — американский актёр, пародист и артист разговорного жанра.

Биография и карьера 
Джей Мор родился 23 августа 1970 года в Вероне, штат Нью-Джерси, в семье исполнительного директора Джона Вуда и медсестры Айвы Джин Мор. У Джея есть две сестры — Вирджиния и Джулия.

С 1993 по 1995 год Мор принимал участие в телепрограмме «Субботним вечером в прямом эфире» на канале NBC; а В 2004 году написал книгу Gasping for Airtime: Two Years in the Trenches of Saturday Night Live, в которой рассказал о работе в этой программе.

Мор принимал участие в шоу The Jeff Foxworthy Show. Первой значительной ролью в кино для Мора стала роль спортивного агента Боба Шугара в фильме 1996 года «Джерри Магуайер». В 2001 году Мор работал также в ток-шоу «Mohr Sports», но вскоре этот проект был закрыт. Также Джей принимал участие в озвучивании спортивного фильма Beyond the Glory. В 2003—2004 годах Мор был ведущим реалити-шоу «Последний Комик» (Last Comic Standing); кроме того, он же был автором идеи и исполнительным продюсером этого шоу.

За свою карьеру Джей Мор снялся в целом ряде телесериалов (в том числе — в ситкоме «Холостяк Гари»), в рекламе, работал на радио. Также Мор был ведущим фестивалей и соревнований BlizzCon в 2007—2009 годах и занимался озвучиванием видеоигр и мультсериалов, его голос звучит в играх Saints Row 2, Scarface, Leisure Suit Larry и Blitz: The League II, а также в одной из серий Симпсонов (Insane Clown Poppy).

На 58-й ежегодной премии «Грэмми» он был номинирован на премию за лучший комедийный альбом.

Личная жизнь 
С ноября 1998 по январь 2005 года Мор был женат на бывшей модели Николь Чамберлен. У пары есть сын Джексон.

29 декабря 2006 года Мор женился на актрисе Никки Кокс. 5 мая 2008 года у пары родился сын — Мередит Дэниэл Мор. В декабре 2008 года Джей решил официально вернуть своё прежнее настоящее имя, а также добавил к нему фамилию жены; таким образом его имя по документам стало Джон Фергюсон Кокс Мор. 16 мая 2017 года Мор сделал заявление, что он и Кокс находятся «в середине» развода.

Фильмография

Премии и награды 
 1999 — номинация на премию «Teen Choice Awards»
 2000 — премия «Спутник»
 2004 — номинация на премию «Эмми»

Примечания

Ссылки 

 

Лауреаты премии «Спутник»
Подкастеры США